Lingua beli (Papua Nuova Guinea) (codice ISO 639-3 bey)
Lingua beli (Sudan) (codice ISO 639-3 blm)